Adams Township kan syfta på:

* Adams Township, Arenac County, Michigan
 Adams Township, Hillsdale County, Michigan
 Adams Township, Houghton County, Michigan